Nueva Resistencia (en portugués brasileño: Nova Resistência) es una organización nacionalista revolucionaria brasileña con una matriz antiliberal, anticapitalista y tradicionalista, rechaza la globalización a favor de un sistema multipolar, se opone a la privatización de empresas públicas, la dominación económica de Estados Unidos y la Unión Europea, critica el movimiento LGBT, reivindicando una herencia política del movimiento nacionalista-obrero de Getúlio Vargas y se inspira mucho en el pensamiento de Alexander Dugin, especialmente en la cuarta teoría política.

Historia e Ideología 
Nueva Resistencia es un movimiento nacionalista revolucionario, opuesto a los sucesivos gobiernos de Brasil en la década de 2010. NR se opone a la privatización de las empresas públicas, se opone a la dominación económica de los Estados Unidos y de la Unión Europea, reivindica la herencia política nacionalista-laboral de Getúlio Vargas y se inspira fuertemente en el pensamiento de Alexander Dougin .

En el campo económico, NR defiende el distributismo, una teoría económica inspirada en la doctrina social católica y difundida por autores como Chesterton e Hilaire Belloc (1870-1953), cuya idea principal es la defensa de la pequeña propiedad privada - que debe pertenecer a las familias - en oposición a la concentración de la tierra.

En las instrucciones aduaneras, están en contra de ciertas banderas denominadas "progresivo". Los partidarios del movimiento suelen criticar, por ejemplo, al llamado "lobby LGBT", grupos como Black Lives Matter y la ideología de género. También condenan, sin embargo, ciertas líneas de conservadurismo, a pesar de ser tradicionalistas . Un texto reciente en el sitio web del movimiento afirma, por ejemplo, que el "conservadurismo burgués" estaba "inmerso en la decadencia moderna". "Cuando hablamos de 'conservadurismo' tenemos que preguntarnos: que hay para guardar? Las nociones burguesas de familia erosionaron lo que, en efecto, predicaban las tradiciones como el núcleo o seno de la familia. El neoliberalismo se ha tragado la vida de clanes y familias. Hombres y mujeres, cuyas funciones naturales alguna vez fueron definidas, ahora son aplastados por la fauna gris de las ciudades."

El líder del grupo Raphael Machado dijo:El movimiento no aboga por una Tercera Vía sino por una Cuarta Vía.

Como en el caso europeo, la NR operará dentro de la lógica del sincretismo político, mezclando elementos de un conservadurismo social de derecha con agendas antiimperialistas, sindicalistas y anticapitalistas, luchando por una "competencia mimética con movimientos radicales de izquierda" y desdibujando los límites entre la derecha y la izquierda.

Los ejemplos incluyen el uso del discurso anticolonial y revolucionario para la unificación de América Latina contra el globalismo liderado por Estados Unidos, la justificación del Estado como instrumento de planificación económica. Sin embargo, no encajan en el desinterés de quienes dicen no querer posicionarse” ni derecha ni izquierda ya que presentan una visión clara de lo que pretenden para la sociedad. Argumentan, por ejemplo, que el "rescate de las espiritualidades tradicionales" es "fundamental para combatir los males modernos y posmodernos". Se definen como tradicionalistas y nacionalistas, y están en contra del globalismo.

En la misma línea, el movimiento también acogerá y abogará por diferentes luchas de liberación del Tercer Mundo, como el panarabismo del baazismo y el nasserismo, la Jamahiryia de Muammar Gaddafi, el peronismo argentino, el bolivarismo, el Hezbolá libanés y la revolución iraní  .

Nueva Resistencia es a menudo descrita por sus oponentes como una organización neofascista.

Vínculos con el PDT 
Como defienden personalidades como Alberto Pasqualini, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola y Jango (cuyo movimiento se considera heredero) una parte de sus miembros está afiliado al Partido Laborista Democrático (PDT) siendo frecuentemente acusado de "entrismo" por ello.

En mayo de 2019, un activista de NR habló en el "Congreso Trabalhista» realizada en Río de Janeiro y organizada por los dirigentes sindicales de Río de Janeiro, y en la que participó el concejal municipal Leonel Brizola Neto, ahora afiliado al Partido de los Trabajadores.

Durante las elecciones de 2022, además de saludar ciertas posiciones y declaraciones del candidato presidencial Ciro Gomes, el grupo también apoyó públicamente las candidaturas de Robinson Farinazzo y del exministro de Defensa Aldo Rebelo, ambos por el PDT de São Paulo, siendo este último entrevistado por Nueva Resistencia en su canal de YouTube  .

Referencias 

Nacional-revolucionario
Wikiproyecto:América del Sur/Artículos
Wikiproyecto:Brasil/Artículos